El apellido italiano Baldini corresponde a varias personalidades:

 Andrea Baldini (1985), deportista italiano que compite en esgrima, especialista en la modalidad de florete.
 Ercole Baldini (1933), deportista italiano que compitió en ciclismo en las modalidades de ruta y pista.
 Gabriele Baldini (1919-1969), ensayista italiano, especialista en literatura inglesa.
 Juan Domingo Baldini (1958-1982), militar argentino, combatiente de la guerra de Malvinas.
 Luca Baldini (1976), nadador italiano retirado.
 Stefano Baldini (1971), atleta italiano, especialista en carreras de larga distancia.
 Umberto Baldini (1921-2006), historiador del arte y especialista en la teoría de la restauración.